Альтенхоф — топоним.

 Альтенхоф (Мекленбург)
 Альтенхоф (Эккернфёрде)